El  fue el primer barco de los Piratas de Sombrero de Paja en el manga One Piece. Es una carabela.

Historia 
El Going Merry fue un regalo de Kaya diseñado por Merry (uno de sus sirvientes) para Luffy y su tripulación por haberla salvado del capitán Kuro. Llegó a ser muy querido por toda la tripulación, en especial Usopp, que le tenía un cuidado muy especial, pues cualquier daño que le ocurriera, él se encargaba de repararlo. El barco les llevó hasta Grand Line, y luego a través de gran parte de la primera mitad de ésta.

Para llegar a Skypiea, fue remodelado, incluyéndole alas y dándole un aspecto de gallina más que de carnero, que era su original. Quedó bastante dañado, pero apareció un espíritu por la noche que lo reparó hasta dejarlo igual que el diseño original. Sólo Usopp vio esto, y no lo compartió con los demás.

Al llegar a Water 7, unos de los carpinteros de Galley-La Company, Kaku, revisó el barco y confirmó que estaba inservible, puesto que la quilla estaba rota. Aun así Luffy por todos los medios les suplica que hagan lo que pueda para reparar al Merry, o por lo menos que hagan una réplica exacta del Merry, pero los trabajadores les explicaron que no es posible hacer otro barco igual, porque todos los barcos son únicos en diseño y si replicaban al Merry no se sentiría como el verdadero. Sin más opciones, Luffy toma la difícil decisión de cambiar de barco, lo cual enfurece a Usopp, que se niega a abandonar el Going Merry. Este deja la tripulación y reta a Luffy a un duelo que pierde de manera irremediable al ser el capitán mucho más fuerte que él. Al final, Usopp se queda solo con el Going Merry, ya que a pesar de que Luffy ganó el duelo, le regala el ya inservible barco. Después es capturado por Franky, pero Usopp le revela que abandonó la tripulación. Franky le explica a Usopp que el barco definitivamente no tiene arreglo porque la quilla está rota, pero Usopp no quiere hacerle caso, por lo que Franky tuvo que convencerlo a la fuerza lanzando a Usopp bajo el agua para que viera la quilla rota del Merry. Al salir del agua Usopp revela que él ya sabía de esto, y le cuenta a Franky que vio a una persona misteriosa reparando al Merry durante su estancia en Skypiea y que dijo: No os preocupéis amigos, yo os llevaré a la próxima isla por última vez. Franky le explica Usopp que la persona que arregló el barco fue un espíritu que se le llama Klabautermann, un tipo de espíritu que aparece para arreglar los barcos a los tripulantes que han querido y cuidado mucho la nave, adoptando la forma de un marinero con martillo.

Cuando los miembros del CP9 descubrieron que Franky tenía los planos del arma ancestral Plutón, estos invaden su guarida. Kaku tira el barco al mar para destruirlo por completo. Según él, lo hacía puesto que él creía que era lo mejor para el barco, ya que a pesar de que trabajaba para el Gobierno Mundial, en el fondo era un carpintero también.

El barco fue reparado por Iceburg, que sintió su llamada en mitad del Aqua Laguna que atacaba Water 7. Así, el Going Merry reapareció en Enies Lobby, para salvar a sus amigos. Mientras están navegando, se encuentran con Iceburg en medio del mar, y sabiendo que la tripulación está a salvo, el Going Merry se parte en dos.

Llorando, Luffy le pide a Iceburg que por favor repare su barco, sin embargo el alcalde de Water 7 le dice que el barco no puede salvarse (aparte de que ya cumplió con su palabra de llevarlos a navegar por última vez) y ya es hora de que descanse en paz. Luego el espíritu del barco les habla a todos y les pide perdón por no poder viajar con ellos una vez más. Luffy, por el contrario, le pide perdón por lo mucho que le han hecho sufrir. Después, le prende fuego para evitar que se hunda en el mar, argumentando que es un lugar frío y solitario, mientras, de forma poética, empieza a caer lo que en principio parecía nieve pero, más probable, eran las lágrimas del espíritu de Merry.

Todos los tripulantes, incluyendo a Usopp bajo la identidad de Sogeking, lloraron la pérdida del Going Merry, a excepción de Zoro y Sanji, quienes se mantuvieron fuertes ante el terrible suceso aunque se les notaba que estaban muy tristes. Y aunque aún no pertenecía a la banda, Franky también lloró su pérdida como si fuera la de un amigo cercano.

Las últimas palabras del Merry fueron: Lo siento... Me habría gustado llevarlos a todos un poco más, lo siento. Me habría gustado estar siempre de aventuras con todos ustedes pero yo... He sido muy feliz, siempre me han tratado muy bien. ¡Muchas gracias, yo siempre he sido muy feliz, gracias a todos!

En el Thousand Sunny, el nuevo barco de los protagonistas, Franky construyó el Mini Merry II, una barca a vapor para cuatro personas que serviría para ir de compras, como una reencarnación del Going Merry. Esta mantiene el mismo mascarón de proa en forma de carnero.

Descripción 
Proa: tiene la cabeza de una cabra macho, lugar favorito de Luffy. Por debajo del mascarón, posee un cañón.
Babor: la parte izquierda posee un cañón, y además en la parte delantera se encuentra el ancla.
Estribor: la parte derecha posee otro cañón.
Popa: en la parte trasera se encuentra una arboladura que sostiene una vela triangular rayada rojo y blanco. Por delante de ésta, se encuentra la cocina y encima de ella, las mandarinas de Bellemere, la madre de Nami.

En Jaya es remodelado con aspecto de gallina, para que pudiese volar hasta Skypiea, la isla del cielo, por la Alianza Saruyama.

Enlaces externos 

Personajes de One Piece
Barcos ficticios

ca:Llista de personajes de One Piece#Going Merry